Reda může být:

 Reda - město, okres Wejherowo, Pomořské vojvodství, Polsko
 Reda (řeka) - řeka, okres Wejherowo a okres Puck, Pomořské vojvodství, Polsko
 Reda Ifrah - český politolog a politik (*1984)
 Felix Reda - německý politik (*1986)